Abu-Bakr as-Siddiq, (c. 573 - Medina, 634), primer califa.
 Abu Bakr ibn Abi Salih (), visir dels gaznèvides.
 Abu Bakr ibn Mihran Xah, príncep timúrida que va dominar l'Azerbaijan del 1405 al 1408 (+1409)
 Abu Bakr ibn Sad, atabeg salghúrida de Fars del 1226 al 1260.
 Abu Bakr Lawik al-Anuk, senyor local de Gazni (Zabulistan) vers la meitat del .
 Abu-Bakr Muhàmmad al-Mudhàffar emir de Batalyaws 1045-1067
 Abu-Àhmad ibn Abi-Bakr (primera meitat del s. X), poeta i funcionari samànida.
 Abu-Hafs ibn Abi-Bakr (II), emir hàfsida el 1347.
 Abu-Ishaq Ibrahim II ibn Abi-Bakr, emir hàfsida de Tunis del 1350 al 1369.
 Abu-Yahya Abu-Bakr (I) aix-Xahid, soldà hàfsida (1309).
 Abu-Yahya Abu-Bakr (II), emir hàfsida del 1318 al 1346.
 Abu-Zakariyya Yahya ibn Abi-Bakr al-Warjilaní (Ouargla s. XI-XII), historiador ibadita.
 Abu-l-Abbàs Àhmad Úmar II ibn Abi-Bakr, emir hàfsida del 1346 al 1347.
 Àïxa bint Abi-Bakr (la Meca 614-Medina 678), tercera esposa de Mahoma.
 Al-Fadl Àhmad II ibn Abi-Bakr, emir hàfsida del 1349 al 1350.
 Asmà bint Abi-Bakr, (- 863), filla del califa Abu-Bakr.
 Nusrat al-Din Abu Bakr, atabeg ildegízida de l'Azerbaidjan (1191-1210).
 Sad II ibn Abi Bakr, atabeg salghúrida del Fars el 1260.
 Uthman ibn Abi-Bakr, rei de València (1085).
 Wànur ibn Abi-Bakr, primer valí almoràvit de Mallorca (1116–1126).